Die burjatische Sprache gehört der östlichen (Sprach-)Gruppe der mongolischen Sprachen an.

Sie gehört zu den agglutinierenden Sprachen, welche die Wortformen durch selbständige Silben am Wurzelwort bilden. Sie wird von 300.000 Menschen gesprochen, darunter vor allem Burjaten in der Autonomen Republik Burjatien im südlichen Sibirien.

Gesprochen wird die Sprache außerdem von den Burjaten in zwei benachbarten Regionen von Burjatien,
dem Autonomen Kreis der Aginer Burjaten in Transbaikalien und dem
Autonomen Kreis der Ust-Ordynsker Burjaten westlich des Baikalsees.

Schrift 
Die burjatische Sprache verwendet das kyrillische Alphabet

Die mit * gekennzeichneten Buchstaben kommen gewöhnlich nur in jüngeren Fremdwörtern russischer Herkunft vor.

Weblinks 

 Ethnologue

Einzelsprache
Mongolische Sprachen
Burjatien
Region Transbaikalien